Aardrijkskunde
Edgerton (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Edgerton (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Edgerton (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Edgerton (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Edgerton (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Edgerton (Wyoming), plaats in de Amerikaanse staat Wyoming

Personen met de achternaam Edgerton
Harold Eugene Edgerton, Amerikaans uitvinder en professor